

Persone 
 Alex Williams (1961) – calciatore britannico
 Alex Williams (1963) – sciatore statunitense
 Alex Williams (1983) – calciatore britannico
 Alex Williams – attore australiano
 Alex Williams – musicista
 Alex Williams – politologo